Села:
 Новозлатопіль — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Новозлатопіль — Запорізька область, Розівський район